Nanshao (kinesiska: 南邵, 南邵镇) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i Peking storstadsområde, i den nordöstra delen av landet,  km norr om huvudstaden Peking. Nanshao ligger  meter över havet och antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Terrängen runt Nanshao är platt åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. Terrängen runt Nanshao sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Nanshao. Runt Nanshao är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Changping,  km väster om Nanshao. Trakten runt Nanshao består till största delen av jordbruksmark.

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Peking
WP:Projekt Kina